Илкер Каракаш (; родился 11 января 1999 года в Измите, Турция) — турецкий футболист, нападающий клуба «Генчлербирлиги».

Клубная карьера 
Каракаш — воспитанник клуба «Генчлербирлиги». 15 апреля 2018 года в матче против «Кайсериспора» он дебютировал в турецкой Суперлиге, заменив во втором тайме Алпера Улудага.

Международная карьера 
В 2018 году Каракаш в составе юношеской сборной Турции принял участие в юношеском чемпионате Европы в Финляндии. На турнире он сыграл в матче против Украины и сборной Франции.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Турции
Игроки ФК «Генчлербирлиги»